Chesky steht für:

 Chesky (Musiklabel), ein amerikanisches Musiklabel (Chesky Records)

Chesky ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Chesky (* 1981), US-amerikanischer Unternehmer
 David Chesky (* 1956), US-amerikanischer Jazzpianist, Arrangeur und Produzent

Siehe auch:
 Česky